Fotbollsallsvenskan (eller blot Allsvenskan) er den fornemste række i svensk herrefodbold. Rækken har 16 hold, der møder hinanden to gange pr. sæson. En gang ude og en gang hjemme. Dvs. at hvert hold skal spille 30 kampe. Sæsonen starter i foråret og afsluttes i efteråret.

Europa Cup 
Den svenske mester i 2008 indtræder i 1. kvalifikationsrunde til Champions League i sommeren 2009. Nummer to indtræder i 2. kvalifikationsrunde til UEFA Cup'en i sommeren 2009, mens nr. 3 indtræder i 1. kvalifikationsrunde til samme turnering. Den svenske pokalmester i 2008 indtræder i 3. kvalifikationsrunde til UEFA Cup'en. Nr. 1-4 kvalificerer sig endvidere til den nordiske fodboldturnering Royal League.

Nedrykning 
Nr. 15 og 16 (de to nederste hold) rykker direkte ned i Superettan, mens nr. 14 (nr. tredjesidst) skal møde nr. tre fra Superettan, i nogle playoffkampe, for at undgå nedrykning.

Aktuelle slutstilling

De seneste sæsoners svenske mestre 
Slutspil 1982-1992.

Kilder 
 Europacup UEFA-koefficient 2003/2004-2007/2008 
 TV2 Sporten

Noter

Eksterne henvisninger

 
Etableret i 1924